Zjazd kobiet został rozegrany 17 lutego na trasie Downhill Franz’s w Whistler Creekside. Jak się później okazało była to bardzo trudna trasa dla zawodniczek. Najgorzej wyglądający upadek miała Szwedka Anja Pärson, którą podbiło na ostatnim skoku przed metą, co dało w skutkach rekordowy lot na odległość ok. 60m i nieprawdopodobny upadek, ale bez większych konsekwencji. Wcześniej upadek w tym samym miejscu zaliczyła Szwajcarka Dominique Gisin.

Mistrzynią olimpijską i zarazem pierwszą amerykańską alpejką, która zdobyła złoty medal w zjeździe została główna faworytka zawodów, Lindsey Vonn. Druga również była Amerykanka Julia Mancuso, a brąz wywalczyła Elisabeth Görgl z Austrii.

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010